Сли́вне () — село у складі Мамлютського району Північноказахстанської області Казахстану. Входить до складу Білівського сільського округу, раніше входило до складу ліквідованої Родинської сільської ради.

Населення — 60 осіб (2009; 135 у 1999, 190 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 росіяни — 100 %.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії

Населені пункти Мамлютського району
Села Північноказахстанської області